Павел Лукич Пикулин (1822—1885) — русский врач-терапевт, доктор медицины (1850).

Биография 
Сын Луки Егоровича и Глафиры Павловны Пикулиных. Родился  года в Москве. Ему не было ещё двух лет, когда умер его отец, бывший профессором московского отделения Медико-хирургической академии.

После окончания в 1838 году 2-й Московской гимназии, он поступил в Московскую медико-хирургическую академию, которую окончил в 1843 году с отличием и золотой медалью, лекарем 1-го отделения (был учеником И. В. Варвинского). Сразу после учёбы начал работать ординатором госпитальной терапевтической клиники Московского университета в Новоекатерининской больнице; с 1850 года — адъюнкт терапевтического отделения госпитальной клиники после защиты диссертации «Учение о размягчении мозга головного и спинного». В 1863 году вышел в отставку.

Увлекался садоводством, в 1856—1859 годах редактировал «Журнал садоводства», был одним из его авторов.

Женившись на Анне Петровне Боткиной (1833—1900), он породнился с большой семьей Петра Кононовича Боткина. Жил в Москве на Петровском бульваре, 19 (в 1850—1860 гг.); в Крапивенском переулке, 2/26 (в 1860—1880 годы); на Петровке, 10.

В медицинском списке 1865 года он был указан как статский советник ведомства Министерства народного просвещения.

Умер в Москве  года. Был похоронен на кладбище Покровского монастыря (могила не сохранилась).

Интересно, что Павел Лукич в середине XIX века считался в Москве одним из выдающихся диагностов. Он первым в России стал пропагандировать метод дифференциальной диагностики. В 1847 году он лечил от холеры историка Тимофея Грановского, был его лечащим врачом до конца жизни. Также он лечил писателя Ивана Тургенева, поэта Афанасия Фета, врача и переводчика Николая Кетчера, Василия Боткина и его братьев, а также многих других известных пациентов.

Примечания

Литература 
 
 
 Анисимов В. Е. Павел Лукич Пикулин: К 100-летию со дня смерти // Терапевтический архив. — 1985. — Т. 57. — № 12.

Ссылки 
 Учитель С. П. Боткина — Павел Лукич Пикулин

Врачи Российской империи
Выпускники 2-й Московской гимназии
Выпускники Московской медико-хирургической академии
Похороненные на кладбище Покровского монастыря
Статские советники